The Cats 100 is een muziekalbum van The Cats uit 2008. De cd is een verzamelwerk met honderd nummers die The Cats maakten, inclusief uit perioden toen Cats als Cees Veerman, Piet Veerman en Theo Klouwer geen deel uitmaakten van de band.

De eerste drie cd's van de collectie bevatten het beste werk van The Cats. Op de laatste twee cd's staan extra's, zoals zelden uitgegeven nummers en dergelijke. Ook bevat het niet eerder uitgebrachte nummers, zoals She don't love me.

De collectie bevat ook eerste nummers, zoals Ave Maria no morro, Jukebox en Somewhere over the rainbow, toen de band in 1965  de eerste platen bij de pionierende platenmaatschappij Durlaphone opnam. Maar ook laatste nummers staan erop, zoals The best years of my life en Those were the days'', die de band in 2006 uitbracht naar aanleiding van een reünie van de band.

De cd kwam op 10 januari 2009 op plaats 10 binnen in de Album Top 100 en behaalde plaats 2 als hoogste positie. Bij elkaar stond het twintig weken in deze hitlijst.

Nummers 

Muziekalbum van The Cats
Muziekalbum uit 2008